La Journée mondiale de la poésie organisée par Poesia-2 Ottobre est une manifestation culturelle à vocation humaniste organisée annuellement depuis plus de 20 ans, placée sous le haut patronage de M. le Président de la République italienne. Elle est organisée par Poesia-2 Ottobre, une association à but non lucratif qui œuvre en faveur de la poésie, conçue comme vecteur privilégié de dialogue interculturel et de diffusion des valeurs humanistes. Le Président d’honneur de l'association était le grand poète italien Mario Luzi.

La Journée mondiale de la poésie : une idée, une histoire 

La première Journée mondiale de la poésie a été organisée à Venise en 1988 par le Président-fondateur de l'association "Poesia-2 Ottobre", Domenico Simi de' Burgis, partisan de la biopoésie. 

Depuis 1999, l'ethnohistorienne Giulia Bogliolo Bruna, en sa qualité de Présidente de l’association « Poesia-2 Ottobre » de Paris, organise dans la capitale française la Journée mondiale de la poésie, en parallèle de l'édition de Venise.

Placée sous le haut patronage du Président de la République italienne et de la Mairie du  de Paris, la Journée se déroule tous les ans dans le  Arrondissement.

Participants aux 15 premières éditions parisiennes 

Parmi les participants des précédentes éditions parisiennes :

 Elizabeth Burgos, écrivaine et anthropologue;
 Marie-José Chombart de Lauwe, ancienne Résistante, présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation;
 Alessandro Corbelli, baryton de renommée internationale;
 Jean Malaurie, anthropo-géographe, directeur-fondateur de la Collection " Terre Humaine " chez Plon; 
Pedro Vianna, poète, metteur en scène, comédien, rédacteur en chef de Migrations Société (1999-2015)
Éric Meyleuc, poète, metteur en scène, comédien
 Robert Kettelson, pianiste;
 Jacqueline Pery d'Alincourt, grande Résistante; 
 Renée Keller, secrétaire générale de l’Union des déportés et internés chrétiens;
 Michel Cassir, universitaire et poète, lauréat du Prix de la Poésie francophone.
 Gérard Unger, président de la Licra Paris, premier vice-président de la [Licra],
 Francis Lalanne, célèbre chanteur, compositeur et poète français,
 Fodé Sylla, président d'honneur de SOS Racisme, président de la fédération internationale de SOS Racisme,
 Noni Benegas, célèbre poétesse argentine et espagnole, prix Platero de Poesía du Club Espagnol du livre des Nations unies -ONU, Genève en 1982, prix national Miguel Hernández de Orihuela, en 1986,
 Guila Clara Kessous, artiste pour la Paix de l’UNESCO, professeur à Harvard,
 Hamadou Lamine Sall, président de la Maison Africaine de la Poésie Internationale, poète, lauréat des Grands Prix de l’Académie française, poète francophone d’origine sénégalaise,
 Luca Marin, Directeur du Centre d’Information et d’Études sur les Migrations Internationales (CIEMI, Paris),
 Hamou Bouakkaz, ancien adjoint au maire de Paris chargé de la Démocratie locale et de la Vie associative, militant associatif franco-algérien.

La  Journée mondiale de la poésie : la consécration 

La  Journée mondiale de la poésie s'est déroulée le  dans la Salle des Fêtes de la Mairie Annexe du  arrdondissement de Paris, ce qui constitue une reconnaissance majeure de la part des autorités parisiennes de l'esprit humaniste et citoyen de la Journée.

Placée sous le patronage de la Mairie du  arrondissementt de Paris, de la ville et de la province de Venise, la  Journée mondiale de la poésie bénéficiait de l’adhésion personnelle de M. le Président de la République italienne, Sen. Giorgio Napolitano, qui a décerné une médaille présidentielle spéciale à Giulia Bogliolo Bruna, en tant que présidente de Poesia-2 Ottobre - Paris et organisatrice de l'édition parisienne de la Journée depuis plus de dix ans.

La Journée a été dédiée à la mémoire :

 de l’ancien Déporté et écrivain Primo Levi, 

 de l’ancienne Résistante Lucie Aubrac, 

 et du grand poète Pablo Neruda.

La Journée a rendu un vibrant hommage, en sa présence, à l’œuvre humaniste du Prof. Jean Malaurie, directeur-fondateur de la Collection Terre Humaine chez Plon, ambassadeur de Bonne Volonté de l’UNESCO pour les Questions Arctiques, inlassable défenseur des Droits de l’Homme et des peuples du Grand Nord. 

Les interventions de l'anthropologue africaniste Dominique Sewane, Giulia Bogliolo Bruna, ethno-historienne et présidente de « Poesia-2 Ottobre » de Paris, et du psychosociologue et écrivain Jean-Marc Huguet ont permis de retracer le parcours intellectuel et citoyen du Prof. Jean Malaurie, l'une des figures incontournables de la culture française contemporaine.

 La  Journée mondiale de la poésie : « Unis dans la diversité, voix et couleurs du monde » 

La XXIII Journée mondiale de la poésie s'est déroulée le  à la Salle des Fêtes de la mairie-annexe du  Arrdt. de Paris.

Dans une alchimie de paroles (théâtre, lectures et récitations poétiques, réflexions philosophiques et littéraires), de musiques, d’images, une trentaine de personnalités du monde entier (écrivains, poètes, militants antiracistes, ethnologues, musiciens et artistes) ont traité la problématique « Unis dans la diversité, voix et couleurs du monde ».  

Présidée par Giulia Bogliolo Bruna, présidente de “Poesia-2 Ottobre” de Paris, la Journée s'est déroulée en la présence de M. Pascal Cherki, maire du  Arrdt. et conseiller de Paris. 
 
Parmi les intervenants :
 Francis Lalanne, célèbre auteur-compositeur-interprète, écrivain et poète,
 Fodé Sylla, président de la Fédération Internationale de SOS Racisme, ancien président de SOS Racisme, 
 Renée Keller, secrétaire générale de l'Union chrétienne des déportés et internés de France (intervention en représentation d'Aimé Bonifas), 
 Gérard Unger, écrivain, président de la Licra Paris, premier vice-président de la Licra nationale,
 Michel Cassir, universitaire et poète, lauréat du Prix de la Poésie Francophone, et Claudia Christiansen, musicienne, 
 Graça Dos Santos, universitaire, comédienne et metteur en scène, Directrice de Parfums de Lisbonne / Festival d'urbanités croisées entre Lisbonne et Paris, 
 Giulia Bogliolo Bruna, ethno-historienne, Présidente de “Poesia-2 Ottobre” de Paris, 
 Nadine Fidji, poète, essayiste, dramaturge et romancière,
 Benjamin Jules-Rosette, comédien et metteur en scène, 
 Mohamad Gassama, maire-adjoint du  Arrdt. chargé de la Francophonie, des Relations internationales et interculturelles, 
 Kag Sanoussi, poète et conteur, secrétaire général de la Charte de la Diversité,
 Myriam Guilhot, journaliste à RFI et comédienne, 
 Gloria Castillo Magar, artiste et peintre (exposition de quelques tableaux présentés lors de l’exposition « Engagement dans l’exil. Une famille de Républicains espagnols », au Mémorial du Maréchal Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris - Musée Jean Moulin qui s’est déroulé du  au ).

La manifestation bénéficiait de l’adhésion de Giorgio Napolitano, Président de la République italienne, du haut patronage de la Mairie du  arrdt ainsi que du partenariat de la Licra Paris (Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme, section de Paris).  

Elle était soutenue moralement, entre autres, par la mairie du  Arrdt. de Paris, du Conseil des Citoyens Parisiens extra-communautaires du  Arrdt. et du Centro Studi Americanistici « Circolo Amerindiano » de Pérouse.

 Membres d'honneur de l'association Poesia-2 Ottobre 

Parmi les membres d'honneur de l'association Poesia-2 Ottobre'' :

 Oscar Luigi Scalfaro, sénateur à vie de la République italienne, ancien président de la République italienne,
 Francis Lalanne, célèbre chanteur, compositeur et poète,
 Fodé Sylla, président de la Fondation internationale de SOS Racisme, ancien président de SOS Racisme, ancien député européen et membre du Conseil Economique et Social,
 Jean Malaurie, anthropo-géographe, directeur-fondateur de la collection « Terre Humaine » chez Plon, ambassadeur de Bonne Volonté de l'UNESCO, 
 Gérard Unger, président de la LICRA Paris, premier vice-président de la Licra,
 Danièle Pourtaud, conseillère de Paris, adjointe au maire de Paris chargée du Patrimoine, conseillère du , déléguée à la culture, au patrimoine, ancienne sénatrice de Paris,
 Mario Luzi, grand poète italien,
 Guila Clara Kessous, artiste pour la Paix de l’UNESCO, professeur à Harvard,
 Renée Keller, secrétaire générale de l’Union des déportés et internés chrétiens.

Voir aussi

Articles connexes 
Giulia Bogliolo Bruna
 de Paris
Journée mondiale de la poésie

Liens externes 
 La Journée mondiale de la poésie Poesia-2 Ottobre sur le portail culturel régional "Projets citoyens"
 La Journée mondiale de la poésie Poesia-2 Ottobre sur le site de la Licra, association partenaire de l'évènement
 Participations de l'association Actes de présence à la Journée mondiale de la poésie Poesia-2 Ottobre
 Journée mondiale de la poésie Poesia-2 Ottobre 2006 "Femme, l'autre moitié du ciel"
  Journée mondiale de la poésie Poesia-2 Ottobre 2007 "Paroles Nomades"
 Journée mondiale de la poésie Poesia-2 Ottobre 2008 "Infini est l'homme possible".
 Journée mondiale de la poésie Poesia-2 Ottobre 2013 "Les Voix de l'Universel".

poesie Poesia-2 Ottobre
Association ou organisme lié à la poésie
poesie Poesia-2 Ottobre
Fête d'octobre
2 octobre